Bradley är en udde i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. En vik av havet är nära Bradley norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Bradley. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis